Frédéric Corbisier, Belgisch politicus en ondernemer
 Maurice Corbisier, Belgisch vakbondsbestuurder
 Anne-Marie Corbisier-Hagon, Belgisch politica
 Benjamin Corbisier de Méaultsart, Belgisch edelman